Dakota City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten: 

 Dakota City (Iowa), Stadt im Humboldt County
 Dakota City (Nebraska), Stadt im Dakota County